Всеобщая итальянская конфедерация труда (, ) — крупнейшее итальянское профсоюзное объединение, созданное в 1944 году и заменившее , существовавшую с 1906 года. Исторически было связано с Итальянской коммунистической партией, позднее — с Демократической партией.

История 
Всеобщая итальянская конфедерация труда создана в 1944 году в результате подписания руководством основных профсоюзов так называемого . В 1945 году на съезде в Неаполе утверждена организационная структура и принят устав. По окончании Второй мировой войны ВИКТ объединил все профсоюзные организации севера Италии. После покушения на Пальмиро Тольятти в 1948 году коммунисты добились организации всеобщей забастовки, но в результате в объединении произошёл раскол. В 1949 году сторонники республиканского и социал-демократического течений в профдвижении вышли из ВИКТ и основали , а в 1950 году последователи христианско-демократического направления создали . В 1970 году был принят , официально зафиксировавший права профсоюзов, вследствие чего в 1972 году была создана Федерация ВИКТ—ИКПТ—ИСТ (Federazione CGIL—CISL—UIL), но в 1984 году из-за разногласий в отношении к политике правительства Кракси федерация распалась. Политика правительств Берлускони, направленная на сокращение социальных бюджетных расходов, привела к возобновлению сотрудничества трёх профобъединений.

Список национальных секретарей 
 Джузеппе Ди Витторио (:it:Giuseppe Di Vittorio, 1944—1957)
 Агостино Новелла (:it:Agostino Novella, 1957—1970)
 Лучано Лама (:it:Luciano Lama, 1970—1986)
 Антонио Пиццинато (:it:Antonio Pizzinato, 1986—1988)
 Бруно Трентин (:it:Bruno Trentin, 1988—1994)
 Серджо Кофферати (:it:Sergio Cofferati, 1994—2002)
 Гульельмо Эпифани (:it:Guglielmo Epifani, 2002—2010)
 Сузанна Камуссо (:it:Susanna Camusso, 2010-2019)
 Маурицио Ландини (с 24 января 2019)

Примечания

Ссылки 
 
 

Организации, основанные в 1944 году
Профсоюзы Италии